

События 
 615—629 — Аббат монастыря Люксёй-ле-Бен в Бургундии Евстазий (ученик Колумбана).
 615—618 — Папа св. Деуздедит (Адеодат I).
 Персидские войска подходят к Босфору.
 Хосров II Парвиз с огромным войском выступил против Египта. После долгой осады персидские войска хитростью взяли Александрию и захватили огромные богатства. Ветер подхватил и пригнал к их лагерю корабли, гружённые сокровищами жрецов и египетской знати.
 Начало публичной проповеди Мухаммада. Насторожённая реакция большинства мекканцев. Начало преследования мусульман. Эмиграция части мусульман в Эфиопию.

Скончались 
 23 ноября — Смерть Колумбана.

См. также